Stamme ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Stamme (1846–1905), deutscher Fabrikant, Kunstsammler und Mäzen
 Patrick Adrian Stamme (* 1977), deutscher Musicaldarsteller

Siehe auch:
 Stamm (Familienname)